Артари — фамилия:

 Артари, Александр Петрович (1858—1919) — российский ботаник и педагог.
 Артари, Джузеппе Анжиоло (1792—1863) ― художник-декоратор, скульптор.
 Артари-Коломбо, Иосиф Иосифович (1824—1881) ― художник по орнаментам, академик Императорской Академии художеств.